Daniel Melo (Belo Horizonte, 1977. július 4. –) brazil teniszező. Bátyja, Marcelo Melo szintén teniszező.

Jegyzetek

További információk 

1977-ben született személyek
Brazil teniszezők
Belo Horizonte-iek
Élő személyek